Antimonchlorid ist eine Verbindung aus Antimon und Chlor. Es tritt in zwei Oxidationsstufen des Antimons auf:

 Antimon(III)-chlorid
 Antimon(V)-chlorid